Сарытогайский сельский округ:
 Сарытогайский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Сарытогайский сельский округ (Атырауская область) — сельский округ в Атырауской области.
 Сарытогайский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.